Clymene borealis är en ringmaskart som beskrevs av Dalyell 1853. Clymene borealis ingår i släktet Clymene och familjen Maldanidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
borealis